Alabama and Florida Railroad oder Alabama and Florida Railway steht für:

 Alabama and Florida Railroad (1836–1868) „of Alabama“, eine Vorgängergesellschaft der Mobile and Montgomery Railroad
 Alabama and Florida Railroad (1853–1872) „of Florida“, eine Vorgängergesellschaft der Pensacola and Louisville Railroad
 Alabama and Florida Railroad (1898–1900), eine Vorgängergesellschaft der Louisville and Nashville Railroad (Bahnstrecke Georgiana–Graceville)
 Alabama and Florida Railroad (1937–1941), eine Nachfolgegesellschaft der Alabama, Florida and Gulf Railroad
 Alabama and Florida Railroad (1986–1992), eine Short-Line-Bahngesellschaft (Bahnstrecke Georgiana–Graceville)
 Alabama and Florida Railway, eine Short-Line-Bahngesellschaft (Bahnstrecke Georgiana–Graceville, 1992–2011)